Trinidad i Tobago je podijeljen na 11 regija, 3 četvrti i 2 grada.

Zemljopis Trinidada i Tobaga
Trinidad i Tobago